«Безумная любовь» — название нескольких фильмов:

 Безумная любовь (фильм, 1935) (англ.) — экранизация романа «Руки Орлака» Мориса Ренара.
 Безумная любовь (фильм, 1968) — фильм Жака Риветта.
 Безумная любовь (фильм, 1992) () — индийский музыкальный романтический фильм 1992 года.
 Безумная любовь (фильм, 1995) (, «Дикая любовь») — американский художественный фильм 1995 года, мелодрама.
 Безумная любовь (телесериал) () — американский телесериал, ситком.

Безумная любовь Зарина Ж. Инара А.
Одна на восточной части планеты